Парапино (м. Порапа) — село, центр сельской администрации в Ковылкинском районе. Население 1 717 чел. (2001), в основном мордва-мокша.

Название 
Название-антропоним: от дохристианского мордовского имени Парапа.

География 
Расположено на р. Мокше, в 8 км от районного центра и железнодорожной станции Ковылкино.

История 
В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Парапино — деревня казённая из 106 дворов (758 чел.) Наровчатского уезда.

Относилось к церковному приходу с. Шигаево Наровчатского уезда.

В 1914 г. в Парапине был 221 двор (1 585 чел.); церковно-приходская школа, 3 хлебных магазина, пожарная машина, маслобойня, 3 шерсточесалки.

В 1931 г. был создан колхоз (председатель В. К. Купряшкин), в 1959 г. — совхоз им. К. Маркса, с 1996 г. — ТОО «Парапинское».

Население

Инфраструктура 
Средняя школа, Дом культуры, магазин, отделение связи, медпункт.

Люди, связанные с селом 
Парапино — родина писателей Ф. С. Дурнова, А. Я. Чекашкина, заслуженных учителей Мордовии П. Е. Дуйкова, Н. А. Дурновой, историка Т. Е. Купряшкина, генерал-лейтенанта Г. С. Челматкина, П. Р. Леонтьевны

Примечания

Литература 
 Шмырёв Н. Ковылкино. — Саранск, 1969.
 Энциклопедия Мордовия, А. М. Шаронов.

Населённые пункты Ковылкинского района